Charles Joseph Constantin Radermacher (1743-1803), général allemand au service de la Révolution française.
 Franz Josef Radermacher (1950-), universitaire et écrivain allemand.
 Giuliana Radermacher, née Pascal Radermacher (1996-), mannequin transgenre allemande sous le  nom de scène de Giuliana  Farfalla.
 Jacob Cornelis Matthieu Radermacher (1741-1783), botaniste et auteur néerlandais.

Patronyme allemand